Elmet è:
 un antico regno di lingua cumbrica (Regno dell'Elmet);
 il nome tataro della città russa di Al'met'evsk.